El Torneig de Viña del Mar 2012, també és conegut com a VTR Open 2012, és un esdeveniment tennístic inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La 19a edició del torneig es va disputar entre el 30 de gener i el 5 de febrer de 2012 al Club Naval de Campo Las Salinas de Viña del Mar, Xile.

El tennista argentí Carlos Berlocq va disputar les dues finals del torneig però va caure en ambdues.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2012
ATP World Tour 2012